Буассе́ль () — французская фамилия.

 Буассель, Жан (Jean Boissel; 1891—1951) — французский архитектор и деятель ультраправого движения в стране, основатель парижского печатного органа ультраправых «Le Réveil du peuple» (1943).
 Буассель, Франсуа (François Boissel; 1728—1807) — французский адвокат, оратор якобинских клубов, публицист и социальный мыслитель.

См. также 
 Буаселье